Бабий — многозначный термин.

Фамилия 
 Бабий, Александр Николаевич (род. 1968) — украинский футболист, защитник.
 Бабий, Борис Мусиевич (1914—1993) — украинский советский учёный-историк.
 Бабий, Василий Васильевич (1920—1986) — Герой Советского Союза.
 Бабий, Георгий Арсеньевич (род. 1945) — начальствующий епископ Объединённой церкви христиан веры евангельской.
 Бабий, Дмитрий Васильевич (род. 1941) — украинский политик.
 Бабий, Зиновий Иосифович (1935—1984) — оперный и камерный певец.
 Бабий, Иван (1893—1934) — польский и украинский педагог и военный деятель.
 Бабий, Иван Николаевич (род. 1963) — советский украинский легкоатлет-многоборец.
 Бабий, Ольга Олеговна (род. 1989) — украинская шахматистка.
 Бабий, Павел Тимофеевич (1912—1979) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Бабий, Пётр Иванович — звеньевой колхоза имени Сталина Гримайловского района Тернопольской области, Герой Социалистического Труда.
 Бабий, Сорин (род. 1963) — румынский стрелок, специализировавшийся в стрельбе из пистолета.

Топоним 
 Бабий городок — историческая местность в Москве, на правом берегу реки Москвы, между современными Крымской набережной и Большой Якиманкой.
 Бабий Яр — урочище в северо-западной части Киева, между районами Лукьяновка и Сырец.
 Бабья бухта — бухта Авачинской губы на территории Петропавловска-Камчатского.

Прочее 
 Бабий кут — пространство избы (хаты) между устьем русской печи и противоположной стеной, где шли женские работы.
 Бабий узел — верёвочный узел, часто применяемый для связывания верёвок, платков, ремней.
 Бабий бунт, или Война в Новосёлково — российский 12-серийный комедийный телевизионный художественный фильм режиссёра Юрия Морозова.

См. также

Примечания